Język opisu zadań (ang. job control language) – język stosowany w przygotowywaniu opisu zadania dla systemu operacyjnego. Najczęściej stosowany jest przy tworzeniu plików wsadowych.

Klasyfikacja języków programowania